Ricasoli peut faire référence à:
 Bettino Ricasoli (1809-1880) est un homme d'État italien du , qui fut Président du Conseil du Royaume d'Italie à deux reprises.
 Le fort Ricasoli est une fortification des chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem à Kalkara sur l'île de Malte.
 Le Bettino Ricasoli est un destroyer italien de la classe Sella lancé en 1926 pour la Marine royale italienne (en italien : Regia Marina).
 La via Ricasoli est une rue de Florence du centre historique.